Little Bird Island ist der Name folgender Inseln

in den Vereinigten Staaten: 

 Little Bird Island (Florida), 
 Little Bird Island (Massachusetts)
 Little Bird Island (Texas)

in Antigua und Barbuda:
 Little Bird Island (Antigua)